PAP — латинская аббревиатура.
 PAP (польск. Polska Agencja Prasowa) — государственное информационное агентство Республики Польша. 
 PAP (англ. Password Authentication Protocol) — протокол простой проверки подлинности в сетях передачи данных.

См. также 
 Рар (значения)
 Пап (значения)